Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1933 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 21 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Joan Hartigan bat Coral Buttsworth en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Frances Hoddle-Wrigley et Emily Hood Westacott.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1933
Australie Simple dames
1933 en Australie